Ален V (Alain V de Rohan) (1205—1242) — 7-й виконт де Роган.

Четвёртый сын Алена IV.

Женился на Элеоноре де Пороэт (ум. не ранее 1251), второй дочери Эда III, виконта де Пороэт, которая принесла в приданое доставшуюся ей в наследство часть отцовских земель, в том числе сеньорию Ла-Шез.

Известно шестеро их детей:
 Ален VI, виконт Роган
 Жоффруа
 Виллена, муж — Ришар де ла Рош-Жагю
 Жанна, муж — Матьё де Бово
 Мабиль, муж — Робер де Боме
 Тифена, муж — Жоффруа II де Ланво.

Его вдова Элеонора вторым браком вышла замуж за Пьера де Шемийле (умер в 1254/55 году), сына герцога Бретани Ги де Туара.

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc491613810 
 La vicomté de Rohan et ses seigneurs - Страница 22. vicomte Hervé Du Halgouet· 1921
Виконты де Роган
Дом де Роган